Het cactusgeslacht Harrisia
 De soort Cereus repandus